

Algemeen 
 Freedom (ruimtestation), een ruimtestation van NASA
 Freedom (tijdschrift), een Engelstalig anarchistisch tijdschrift
 Freedom Internet, een Nederlandse internetaanbieder

Muziek

Albums 
 Freedom (Akon), een muziekalbum uit 2008 van de Amerikaans-Senegalese artiest Akon
 Freedom (Dragon Ash), een muziekalbum uit 2009 van de Japanse band Dragon Ash
 Freedom (Kenny Burrell), een muziekalbum uit 1980 van de Amerikaanse jazzgitarist Kenny Burrell
 Freedom (Darrell Evans), een muziekalbum uit 1998 van de Amerikaanse zanger Darrell Evans
 Freedom (Andy Griggs), een muziekalbum uit 2002 van de Amerikaanse countryzanger Andy Griggs
 Freedom (Mandisa), een muziekalbum uit 2009 van de Amerikaanse zangeres Mandisa
 Freedom (Santana), een muziekalbum uit 1987 van de Amerikaanse rockband Santana
 Freedom (Sheena Easton), een muziekalbum uit 1997 van de Britse zangeres Sheena Easton
 Freedom (Michael W. Smith), een muziekalbum uit 2000 van de Amerikaanse zanger Michael W. Smith
 Freedom (Yothu Yindi), een muziekalbum uit 1993 van de Australische band Yothu Yindi
 Freedom (Neil Young), een studioalbum uit 1989 van de Amerikaanse zanger Neil Young
 Freedom (White Heart), een muziekalbum uit 1989 van de Amerikaanse band White Heart

Nummers 
 Freedom (Alice Cooper), een single uit 1987 van de Amerikaanse zanger Alice Cooper
 Freedom (Erasure), een single uit 2000 van het Britse popduo Erasure
 Freedom (Girl Next Door), een single uit 2010 van het Japanse poptrio Girl Next Door
 Freedom (Richie Havens), een single uit 1972 van de Amerikaanse zanger Richie Havens
 Freedom (Jimi Hendrix), een single uit 1971 van de Amerikaanse zanger/gitarist Jimi Hendrix
 Freedom (The Isley Brothers), een single uit 1970 van de Amerikaanse R&B/soul-groep The Isley Brothers
 I've found my freedom, een single uit 1972 van het Trinidadiaanse duo Mac & Katie Kissoon
 Freedom (London Boys), een single uit 1990 van het Brits-Duitse pop/dance-duo London Boys
 Freedom (Paul McCartney), een single uit 2001 van de Britse zanger Paul McCartney
 Freedom (Pharrell Williams), een single van de Amerikaanse zanger Pharrell Williams, uitgegeven op 30 juni 2015
 Freedom (Racoon), een single van de Nederlandse band Racoon
 Freedom (Rage Against the Machine), een single uit 1994 van de Amerikaanse rockband Rage Against the Machine
 Freedom (Solange Knowles), een single uit 2004 van de Amerikaanse zangeres Solange Knowles
 Freedom (Sons of Champlin), een single uit 1969 van de Amerikaanse rockband Sons of Champlin
 Freedom (Sugababes), een single uit 2011 van de Britse meidengroep Sugababes
 Freedom (Theme from Panther), een single uit 1995 van een koor van meer dan 60 Afrikaans-Amerikaanse zangeressen en vrouwelijke groepen/bands
 Freedom (Wham!), een single uit 1984 van het Britse popduo Wham!
 Freedom '90, een single uit 1990 van de Britse zanger George Michael, later gecoverd door Robbie Williams
 Freedom (Beyoncé), een lied uit 2016 van Beyoncé Knowles

Geografie 
 Freedom (Californië), een plaats in Californië
 Freedom (Oklahoma), een plaats in Oklahoma
 Freedom (Pennsylvania), een plaats in Pennsylvania

